85. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 16–23 września 2012 w holenderskim mieście Valkenburg. Były to ósme zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata (poprzednio w: 1925, 1938, 1948, 1959, 1967, 1979 i 1998). Jedynie Niemiec Tony Martin i Niemka Judith Arndt w jazdach indywidualnych na czas oraz Angielka Lucy Garner w wyścigu ze startu wspólnego juniorek zdołali obronić tytuły mistrzów świata. Wśród multimedalistów najlepszym okazał się Tony Martin, który zdobył dwa złote medale.

Po raz pierwszy od mistrzostw świata w Agrigento w 1994 rozegrana została drużynowa jazda na czas, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Zamiast ekip narodowych w rywalizacji wzięły udział zawodowe grupy kolarskie.

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszymi osiągnięciami było zajęcie 4. miejsca przez Macieja Bodnara i Macieja Paterskiego w jeździe drużynowej na czas, którzy startowali we włoskiej grupie Liquigas-Cannondale oraz 10. miejsc przez Paulinę Brzeźną-Bentkowską w wyścigu ze startu wspólnego i Alicję Ratajczak w wyścigu ze startu wspólnego juniorek.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brały udział 984 osoby (261 kobiet i 723 mężczyzn) z 74 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Holandia (65 osób), Włochy (58) i Belgia (54). Obowiązywał specjalny system kwalifikacji ustalony przez UCI dla jazd drużynowych oraz przyznający odpowiednią liczbę miejsc dla danej reprezentacji w pozostałych konkurencjach.

Zawodnicy i zawodniczki polscy 
Do mistrzostw świata, Polski Związek Kolarski oraz szefowie grup zawodowych (wyścigi drużynowe) zgłosili 29 osób (21 zawodników i 8 zawodniczek) w dziesięciu konkurencjach (bez jazdy na czas do lat 23 i drużynowej jazdy na czas kobiet).

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa oraz multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
2012 w kolarstwie
2012 w Holandii
Kolarstwo w Holandii